Lancaster är en udde i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är varierad. Havet är nära Lancaster åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Mount William,  meter över havet,  kilometer norr om Lancaster. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Palmer Station,  kilometer nordväst om Lancaster.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis